Острожская — русская фамилия; является женской формой мужской фамилии .

 Известные носители 
 Острожская, Катажина (1602—1642) — польско-литовская княгиня русинского происхождения.
 Острожская, София (1595—1622)— польско-литовская княгиня русинского происхождения.
 Острожская, Эльжбета (1539—1582) — княгиня, преставительница древнего западнорусского княжеского рода Острожских.
 См. также 
 Острожская академия — национальный автономный исследовательский университет Украины, расположенный в Остроге, Ровненская область.
 Острожская Библия — первое завершённое издание Библии на церковнославянском языке, опубликованное в Остроге русским первопечатником Иваном Фёдоровым в 1581 году.
 Острожская типография — один из старейших центров книгопечатания на Руси, основанный в 1577—1579 годах Иваном Фёдоровым по инициативе и на средства князя Константина Острожского.